Linophryne är ett släkte av fiskar. Linophryne ingår i familjen Linophrynidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Marulkartade fiskar
Linophryne